

События 
 Победа Освальда над Кадваллоном в битве Кад-ис-Гуал или, согласно англосаксонскому наименованию, при Хэвенфилде. Кадваллон гибнет в этом сражении в месте называемом «Ручей Дионисия».
 634—642 — Король Нортумбрии Освальд.
 634—655 — Король Гвинеда Кадавайл ап Кинведу.
 634—644 — Халиф Омар (581-3 ноября 644), сподвижник Мухаммеда. Прозвище «Фарук» (Прозорливый, Проницательный). Второй халиф.
 Лето — Арабы взяли Газу и захватили земли вокруг неё. Фёдор, брат Ираклия, был разбит арабами и бежал в Эдессу.
 Китайцы завладели землями восточных тюрок и закрепили свою власть над Восточным Туркестаном.

Родились 
 Хлодвиг II.

Скончались 
 Кадваллон ап Кадван
 22 августа — Абу Бакр, первый халиф, сподвижник и один из тестей Мухаммада.

См. также